Macerio är ett släkte av spindlar. Macerio ingår i familjen sporrspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sporrspindlar
Macerio